Йохан Герард «Бой» Хайе (, 3 мая 1949 года, Амстердам) — нидерландский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Биография 
Начинал карьеру с гонок на серийных автомобилях, в 1974 году выиграл чемпионат Нидерландов по автогонкам «Формулы-Форд». В 1975 году стартовал в чемпионате Формулы-5000 за рулём автомобиля «Марч-731», на следующий год перешёл в Формулу-3. В 1976-77 годах семь раз участвовал в Гран-при чемпионата мира «Формулы-1», трижды пробивался на старт, но ни разу не был классифицирован на финише. В 1978 году безуспешно стартовал в европейском чемпионате Формулы-2, в 1979 году перешёл в чемпионат «Рено-5-турбо». В 1984 году принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана» за рулём автомобиля «Лола-Мазда».

Результаты гонок в Формуле-1

Ссылки 
 Биография 
 

Родившиеся 3 мая
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся в Амстердаме
Автогонщики Нидерландов
Пилоты Формулы-1 из Нидерландов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Penske
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Нидерландов